Ржавчина:
 Ржавчина — общий термин для определения окислов железа как продуктов коррозии.
 Ржавчина растений
 болезнь, вызываемая ржавчинными грибами (сопровождается образованием пустул, из которых высыпается споровый порошок цвета ржавчины)
 болезнь, вызываемая паразитическими зелёными водорослями из рода Cephaleuros
 «Ржавчина» — альбом Ильи Сёмкина.
 Ржавый цвет — красно-оранжевый цвет, напоминающий цвет оксида железа, ржавчины.
 «Ржавчина» — российский фильм 2012 года.
 «Ржавчина» — американский сериал 2021 года.
 «Ржавчина» — будущий американский фильм.
 «РЖАвЧИНАХ» — музей под открытым небом в Кишинёве

Примечания